8e Legergroep (Japan) - Japanse legereenheid
 8e Legergroep (China) - Chinese legereenheid